Валид Бидани (род. 11 июня 1994, Магния) — алжирский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории свыше 109 кг. Участник двух Олимпийских игр (2012, 2016), шестикратный чемпион Африки (2012, 2013, 2016, 2018, 2019 и 2021).

Биография 
Валид Бидани родился 11 июня 1994 года в Магния, Алжир. Тяжелой атлетикой начал заниматься в 2004 году в родном городе.

В 2017 году был знаменосцем Алжира на Играх исламской солидарности в Баку, Азербайджан.

Самый перспективный спортсмен Алжира 2014 года.

В 2019 году на чемпионате мира в Паттайе Валид Бидани добился лучшего результата в карьере, выиграв малую бронзовую медаль в рывке (200 кг) и 5 место в итоговом протоколе с результатом 431 кг. За удачное выступление на чемпионате мира правительство Алжира наградило его чеком на 5 миллионов алжирских динар. Установил рекорд Африки в рывке (201 кг) на континентальном чемпионате в Найроби 29 мая 2021 года.

Заняв шестое место в мировом рейтинге IWF, получил путёвку на Олимпиаду в Токио и готовится к Играм в Турции.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Валид Бидани на сайте IWF
 

Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Африки по тяжёлой атлетике